Brewer Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

* Brewer Lake (Arkansas)
 Brewer Lake (Florida)
 Brewer Lake (Kalifornien)
 Brewer Lake (Maine)
 Brewer Lake (Minnesota)
 Brewer Lake (Missouri)
 Brewer Lake (Nebraska)
 Brewer Lake (New York)